Bola de fuego puede hacer referencia a: 
 Bola de fuego es una película de Howard Hawks de 1941. 
Bolefuego, aparición de los folklores colombiano y venezolano.
 En astronomía, una bola de fuego es el fenómeno luminoso que se produce al atravesar un meteoro nuestra atmósfera.